Umberto Mastroianni – rzeźbiarz
 Pat Mastroianni – kanadyjski aktor
 Marcello Mastroianni – aktor włoski
 Chiara Mastroianni – aktorka francuska